«Where Were You» () — песня, записанная валлийской певицей Бонни Тайлер для ее восьмого студийного альбома Bitterblue (1991). Авторами песни стали Альберт Хаммонд и Холли Найт, продюсером выступил Рой Бриттан.

Она была выпущена в 1992 году как третий сингл с альбома на лейбле Hansa Records, однако сингл не повторил успехов предыдущих синглов, «Bitterblue» и «Against the Wind», попав лишь в радио-чарт Германии.

Чарты

Примечания

Ссылки 

Песни Бонни Тайлер
Синглы Hansa Records